Sint-Pieterspoort (Maastricht)
 Heuvelpoort - poort in Gent, die ook wel Sint-Pieterspoort werd genoemd